Az 1932. évi nyári olimpiai játékokon a magyar csapat tagjaként 54 sportoló – 52 férfi és 2 nő – vett részt. Az olimpián szereplő tizennégy sportág közül tizenegyben indult magyarországi versenyző. A magyarországi résztvevők száma az egyes sportágakban a következő volt:


A következő táblázat ABC-rendben sorolja fel azokat a sportolókat, akik az olimpián részt vettek.

B

D

É

G

H

I, Í

K

M

N

P

R

S

Sz

T

V

W

Z

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Magyarország az 1932. évi nyári olimpiai játékokon

M
Olimpiai témájú listák
Magyarország az olimpiai játékokon